Rue Montesquieu peut faire référence à :
 Rue Montesquieu à Bordeaux.
 Rue Montesquieu à Lyon.
 Rue Montesquieu au Mans.
 Rue Montesquieu à Nancy.
 Rue Montesquieu à Nantes.
 Rue Montesquieu à Paris.
 Rue Montesquieu à Montpellier.

Montesquieu Rue